Iver Hesselberg kan syfta på:

* Iver Hesselberg (1762–1838), norsk militär och politiker
 Iver Hesselberg (1780–1844), norsk präst och politiker